Testemunho (direito)
 Testemunho (atletismo)
 Testemunho (cristianismo)
 Testemunho (álbum de Brother Simion)
 Testemunho (álbum de Promises)

Desambiguação